Млечният път може да се отнася за:
 Млечен път, спирална галактика
 Млечният път (филм), филм на Луис Бунюел от 1969 година
 Млечният път (пиеса), пиеса на Север Гансовски от 1974 година